Cassino kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Monte Cassino, Antarktis,

Italien 

 Cassino, kommun, Lazio, Provincia di Frosinone,

Se även 
 Monte Cassino
 Slaget om Monte Cassino  – ett av de blodigaste slagen under andra världskriget

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar